Sauver l’amour (album)
 Sauver l’amour (piosenka)